Чемпіонат Шотландії з футболу 1981—1982 — 85-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1982
Шотландія
Шотландія